RMM Records & Video (de l'acrònim en anglès Ralph Mercado Management), companyia discogràfica especialitzada en salsa, dels Estats Units
 Buccaneer RMM (de l'acrònim en anglès Risk Mitigation Mission), satèl·lit artificial del tipus CubeSat
 Recreational Mathematics Magazine, revista especialitzada en curiositats matemàtiques
 RMM (de l'acrònim en francès République Moslémique du Mali) també és el codi internacional de matriculació de vehicles de Mali, estat de l'Àfrica Occidental
 R.M.M. també són les sigles de les Religioses de Nostra Senyora de la Mercè, institut religiós fundat a Barcelona per Lutgarda Mas i Mateu